Francesco Cattaneo – patriota italiano
 Francesco Cattaneo – allenatore ed ex canottiere italiano
 Francesco Cattaneo – politico italiano, deputato del Regno di Sardegna